Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского — драматический театр, один из старейших театров России.

История 

Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского основан в 1808 году.

В 1812 году в Кострому из Москвы был эвакуирован Московский императорский театр, который оказал огромное влияние на культуру города и заложил основу театральных традиций. Здание театра было построено в 1863 году и сохранилось до наших дней практически в неизменном виде, является прекрасным примером классической архитектуры наряду с такими зданиями Костромы, как Пожарная каланча и дом Борщова.

За многие годы в театральных постановках участвовали многие знаменитые актёры: Михаил Щепкин, Мария Ермолова, Валентина Федотова. Начиная с 1854 года, на сцене театра впервые в провинции были поставлены пьесы Александра Островского. Во многом благодаря этому театру в 1923 году было присвоено имя известного драматурга. В театре поставлены все пьесы А. Н. Островского, кроме «Пучины». В 1967 году напротив главного входа в театр был установлен бюст драматурга работы скульптора Н. Е. Саркисова, перенесенный из музея-усадьбы А. Н. Островского Щелыково.

В 1983 году Костромской областной драматический театр имени А. Н. Островского был награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1999 году театр получил статус государственного.

С 1973 года 1 раз в 5 лет в театре проходит Всероссийский театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме». С 2008 года фестиваль стал ежегодным.

Труппа

Народные артисты 
 Ирина Аркадьева (1979—2016)
 Святослав Астафьев (с 1963 года)
 Эмиляно Очагавия (1977—2016)
 Владислав Гостищев (с 1970 года)

Заслуженные артисты РФ 
 Татьяна Никитина (с 1976 года)
 Надежда Залесова
 Анна Заварихина
 Игорь Гниденко

Актеры 
 Засл. арт. Костромской области Алексей Галушко
 Засл. арт. Костромской области Дмитрий Рябов
 Засл. арт. Костромской обл. Александр Кирпичёв
 Наталья Иншакова
 Нина Маврина
 Сергей Чайка
 Иван Поляков
 Антонина Павлова
 Анастасия Краснова
 Всеволод Еремин
 Евгения Некрасова
 Оксана Меркулова
 Татьяна Ноздрина
 Андрей Щелкунов
 Ольга Михайличенко
 Данил Грецов
 Анна Полицан
 Антонина Носырева
 Станислав Долгошеев
 Геннадий Ануреев
 Александр Соколов
 Денис Дубровкин
 Елизавета Камерлохер
 Тимур Бакиров
 Пётр Таширев
 Мария Петрова
 Анастасия Крепкина
 Андрей Москаленко
Яна Токарева
Никита Токарев
 Юлия Назаренко
 Алексей Афончин
 Вячеслав Клычев

Репертуар 
А.Н. Островский «Невольницы», А.Н. Островский «Бесприданница», А.Н. Островский «Богатые невесты», Ф.М. Достоевский "Дядюшкин сон", В. Шекспир "Двенадцатая ночь"
А. Н. Толстой «Касатка»
Б. Шоу «Пигмалион»
Н. Коуард «Неугомонный дух»
Кен Людвиг «Ловушка для наследниц», А. Касона «Дикарь», А. Касона «Седьмая луна», И. Губач «Наполеон и корсиканка», Дж. Патрик «Странная миссис Сэвидж».

Ссылки 
 Сайт театра
 Описание театра в справочнике «Театральная Россия»
 История здания театра в энциклопедии «Памятники истории и культуры Костромы»

Примечания 

Театры, основанные в 1808 году
Появились в 1808 году в России
Драматические театры России
Гос
Театры, названные в честь Александра Островского